Plaats in Indonesië
 Sukoanyar (Kesamben), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Sukoanyar (Mojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Sukoanyar (Ngoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Sukoanyar (Pakel), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Sukoanyar (Pakis), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Sukoanyar (Turi), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sukoanyar (Wajak), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java